La  voit le FC Auch jouer en Pro D2.
Auch qui subit 23 départs à la suite de sa relégation rentre dans le rang et ne termine que 12 avec un bilan de 11 victoires pour 19 défaites.

L'équipe évolue cette saison encore sous les ordres de l’ entraîneur Pierre-Henry Broncan.
Auch est classé  club français à l’issue de la saison.

Classement de la saison régulière 

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 3 essais de plus que l'adversaire ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Règles de classement : 1. points terrain ; 2. points terrain obtenus dans les matches entre équipes concernées ; 3. différence de points dans les matches entre équipes concernées ; 4. différence entre essais marqués et concédés dans les matches entre équipes concernées ; 5. différence de points ; 6. différence entre essais marqués et concédés ; 7. nombre de points marqués ; 8. nombre d'essais marqués ; 9. nombre de forfaits n'ayant pas entraîné de forfait général ; 10. place la saison précédente ; 11. nombre de personnes suspendues après un match de championnat.

Tableau synthétique des résultats 
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Effectif 
 Arrières : Patrick Bosque, Frédéric Couzier
 Ailiers : Julien Kinane, Monté, Julien Clédès, Viliame Maya
 Centres : Julien Sarraute, Pierre Aguillon, , Erwan Bérot, Renaud Dulin, Thomas Paterson-Ridjway, 
 Ouvreurs : Vincent Cortes, Olivier
 Demis de mêlée : Benoît Paillaugue, Christophe Clarac, Nicolas Duffard
 Troisième lignes centre: Frédéric Medves, Masi Matadigo
 Troisièmes lignes aile : Rodes, Alexandre Ricaud, Stephan Saint-Lary, Hugo Rongieras, Éric Espagno
 Deuxièmes lignes : Tao Tapasu, David Penalva, Olivier Caisso
 Talonneurs : Sébastien Bortolucci, Vincent Campo, Sébastien Bruère
 Piliers : Grégory Menkarska, Alexandre Barozzi, Cristian Spachuk, Thierry Berhabé, Arsène Bernard N'Nomo, Karim Dahbi, Mickaël Nerocan

Notes et références 

2008-2009
Auch